Szczyrbskie Jezioro – jezioro na Słowacji
 Szczyrbskie Jezioro – miejscowość na Słowacji

Zobacz też
 Nowe Szczyrbskie Jezioro